João Ghizoni (Grão-Pará, ) é um político brasileiro, filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Foi assessor especial do ex-ministro do Esporte, Orlando Silva.

Foi candidato a senador por Santa Catarina nas eleições de 2010.

Ligações externas
João Ghizoni no YouTube

Vereadores de Florianópolis
Membros do Partido Comunista do Brasil
Naturais de Grão-Pará (Santa Catarina)